Д1М — название вариантов модернизации дизельного поезда Д1:
 Д1м — российский вариант;
 D1M — румынский вариант.